Symfonie, een bepaald type muziekstuk
 Koninklijke Orkestvereniging Symphonia
 Symphonia (Crambidae), een geslacht van vlinders uit de familie van de grasmotten (Crambidae)
 Symphonia (Clusiaceae), een geslacht van planten uit de familie Clusiaceae
 Symphonia (theologisch/politiek)